Costea Mușat (Costea "il Bello")
 Florin Costea
 Mihai Costea